Антоніо Аріас — парагвайський футбольний арбітр
 Антоніо Аріас — чилійський футболіст